Hanschell ist der Familienname folgender Personen:

 Hother McCormack Hanschell (1880–1968), Mediziner
 Valdemar Hanschell, Gründer der Destillerie Hanschell Inniss Ltd.